Кубок мира по водному поло среди мужчин 2006 () — 13-й турнир по водному поло в рамках Кубка мира по водному поло, проходившем с 13 июня по 18 июня 2006 года, в городe Будапешт. Победителем турнира в третий раз стала сборная Сербии и Черногории.

Групповой раунд

Группа А

Группа B

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

Финалы

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 История водного поло на сайте ФИНА
 Результаты на todor66.com

Кубок мира по водному поло
2006 год в водном поло